Shigematsu ist der Familienname folgender Personen:

 Kentarō Shigematsu (Skispringer) (* 1979), japanischer Skispringer
 Kentarō Shigematsu (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Morio Shigematsu (* 1940), japanischer Langstreckenläufer
 Naoki Shigematsu (* 1977), japanischer Eiskunstläufer
 Yoshinori Shigematsu (* 1930), japanischer Fußballspieler